Колев — болгарське прізвище, або по-батькові.

 Васил Колев, Васил Йорданов Колев (;  19 жовтня 1975, Пловдив) — болгарський футболіст, півзахисник.
 Станчо Колев, Станчо Іванов Колев (;  11 квітня 1937, село Христіяново, Старозагорська область) — болгарський борець вільного стилю, дворазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів світу, бронзовий призер Кубку світу, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор.
 Тодор Кавалджієв, Тодор Колев Кавалджієв (болг. Тодор Колев Кавалджиев; нар. 26 січня 1934(19340126), Главан) — болгарський економіст, політик і 3-й віце-президент Болгарії.
 Колєв Олег Вікторович ( 1973) — український журналіст, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Болгарські прізвища